

Pessoas
Earl Lindo
Elvira Lindo
José Alexandre Alves Lindo
Juan Lindo
Allan Pineda Lindo, músico

Localidades
Lindos, cidade da Grécia

Outros 
O verbete lindo, em português, refere-se a quem ou o que tem grande beleza